Cavalier () steht für:

Personen:

 Alain Cavalier (* 1931), französischer Drehbuchautor und Regisseur
 Francis Cavalier-Bénézet (1922–2014), französischer Politiker
 Heinz Cavalier (1901–1982), deutscher Journalist und Pressewart
 Jean Cavalier (* um 1679; † 1740), einer der Hauptanführer der Kamisarden im Cevennenkrieg und später englischer Gouverneur von Jersey
 Thomas Cavalier-Smith (1942–2021), britischer Biologe

Orte:
 Cavalier (North Dakota), Kleinstadt im Pembina County, North Dakota, Vereinigte Staaten
 Cavalier Township (North Dakota), Township im Pembina County, North Dakota, Vereinigte Staaten
 Cavalier Rock, Felseninsel vor der Westküste der Antarktischen Halbinsel

Pkw-Modelle:
 Chevrolet Cavalier
 Packard Cavalier
 Toyota Cavalier
 Vauxhall Cavalier

Außerdem:
 Cavalier (Magazin), US-amerikanisches Männermagazin
 Cavalier King Charles Spaniel, Hunderasse
(Cruiser Tank Mk VII) Cavalier (A24), britischer Panzerkampfwagen des 2. Weltkriegs

Siehe auch:
 Kavalier
 Kavalier (Festungsbau) (in Mainz „Cavalier“ geschrieben)
 Cavelier
 Cavallier